Jméno a příjmení Karel Fořt se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Fořt (dramatik) (1868–1953) – český herec, dramatik a překladatel 
 Karel Fořt (herec) (1908–1987)– český herec 
 Karel Fořt (kněz), celým jménem Karel Jaroslav Fořt (1921–2014) – český římskokatolický kněz, exulant a monsignore
 Karel Fořt (odbojář) (1903–1942) – český odbojář popravený nacisty
 Karel Fořt (ovocnář) (1852–1926) – český ovocnář, vinař a pedagog 
 Karel Fořt (fotograf a hudebník) (* 1987) – český fotograf, baskytarista a zpěvák